Municipio de Cheshire puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cheshire (condado de Allegan, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Allegan.
 Municipio de Cheshire (condado de Gallia, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Gallia.